Liste des 28 conseillers généraux de l'Andorre par circonscription pour la législature 2005-2009.

Légende

Circonscriptions paroissiales

AD100 Canillo 

Haut de page

AD200 Encamp 

Haut de page

AD300 Ordino 

Haut de page

AD400 La Massana 

Haut de page

AD500 Andorre-la-Vieille 

Haut de page

AD600 Sant Julià de Lòria 

Haut de page

AD700 Escaldes-Engordany 

Haut de page

Circonscriptions nationales

Andorre (national) 

Haut de page

Voir aussi 
 Liste des conseillers généraux d'Andorre 2001-2005
 Liste des conseillers généraux d'Andorre 2009-2011
 Liste des conseillers généraux d'Andorre 2011-2015

5